Genesis – inaczej „Księga Rodzaju”

Technika:
 Genesis Motors – południowokoreański producent samochodów luksusowych
 Genesis (marka gamingowa) – polska marka akcesoriów dla graczy
 AMD 103 Genesis – amerykańska lokomotywa spalinowa
 Genesis – geometria roweru
 Genesis – sonda kosmiczna
 Sega Genesis – konsola do gier wideo wyprodukowana przez firmę Sega

Muzyka:
 Genesis – grupa muzyczna
 Genesis – album grupy Genesis
 Genesis – album kompilacyjny grupy Lost Soul
 Genesis – album Ani Rusowicz
 Genesis – album Job for a Cowboy
 Genesis – album Rotting Christ
 Genesis – album Busty Rhymesa
 Genesis – album Steve’a Colemana
 Genesis – kantata różnych kompozytorów z 1943–1944
 Genesis – utwór duetu Justice

Inne:
 Genesis – bohater gry Crisis Core: Final Fantasy VII
 Genesis – fikcyjna planetoida w Galactik Football
 Genesis – film dokumentalny z 2004
 Genesis – film indyjski z 1986
 Genesis – film francuski z 1999
 LPMUD Genesis – szwedzki LPMUD
 Genesis – staroangielski poemat
 Genesis – polska organizacja walk boksu na gołe pięści, z możliwością używania uderzeń łokciami, stworzona przez Macieja Kawulskiego.